Sarama peut faire référence à :
 Saramá, un village inhabité de Chypre ;
 Sarama, une musique traditionnelle précédant les combats de muay-thaï.